Doboj je lahko:
 Doboj, mesto in občina v Republiki Srbski (Bosna in Hercegovina)
 Doboj, Kakanj, naselje v Federaciji BiH (Bosna in Hercegovina)